Una guerra de desgaste es una guerra en la cual el vencedor es el que resiste más en pie, dejando a los demás derrotados.

Las guerras de desgaste ocurren como una especie de punto muerto; en vez de quedarse estancada, prosigue en el mismo lugar, con los mismos soldados, mismos tanques y otros armamentos, hasta que soldados y armas de un general caen y pierden contra el adversario. El perdedor generalmente se extingue o huye con los pocos soldados que quedan (ocurre más lo primero). La mayoría de las guerras de desgaste más grandes se libraron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

Aparte de esto, es un tipo de guerra con el objetivo de debilitar al oponente. Esto podría ser mediante la debilitación del ejército y economía causando el máximo número de bajas y pérdidas. Es una táctica de guerra que enfoca menos en conquistar terreno.

Véase también 
 Guerra asimétrica
 Guerra civil
 Guerra comercial
 Guerra de guerrillas
 Guerra de posición
 Guerra de trincheras
 Guerra electrónica
 Guerra fría
 Guerra mundial
 Guerra nuclear
 Guerra química y bacteriológica
 Guerra relámpago
 Guerra santa
 Guerra sucia
 Guerra de la información

Desgaste